Фамилија Веласкез има више значења:

 Фамилија Веласкез, Колонија Ахумада Парсела Треинта (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Веласкез (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фамилија Веласкез (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику